
Molekulska formula -{C22H28N2O}- se može odnositi na:

 Fentanil
 Alfametilacetilfentanil